Селезнёво или Селезнево — название населённых пунктов в России:

 Селезнёво — село в Шелаболихинском районе Алтайского края.
 Селезнево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Селезнево — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Селезнево — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Селезнево — деревня в Мокроусовском районе Курганской области.
 Селезнёво — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Селезнево — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Селезнёво — деревня в Новосильском районе Орловской области.
 Селезнево — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Селезнево — село в Клепиковском районе Рязанской области.
 Селезнево — село в Невельском районе Сахалинской области.
 Селезнево — деревня в Плавском районе Тульской области.
 Селезнево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Селезнево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
Селезенево